Les élections municipales québécoises de 2017 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Chaudière-Appalaches

Adstock 

Démission de Martine Poulin (conseillère #4) en automne 2019.

Élection de Jean Roy au poste de conseiller #4 le .

Armagh 

Démission de Sébastien Mercier (conseiller #6) le . 

Alain Gaudreau entre au conseil municipal à titre de conseiller #6 le . 

Démission de Benoît Gagnon (conseiller #1) le . 

Démission d'Alain Gaudreau (conseiller #6) le .

Beauceville 

 Élection par acclamation pour le poste de maire de François Veilleux le .
 Organisée en raison de l'élection du maire Luc Provençal à titre de député caquiste de Beauce-Nord lors des élections provinciales de 2018.

 Élection partielle au poste de conseiller #1 le .
 Organisée en raison de l'élection du conseiller François Veilleux au poste de maire.
Keven Boutin est élu sans opposition au poste de conseiller du district #1 le .

Démission de Mario Perron (conseiller district #5) le .

Beaulac-Garthby 

Démission de René Thibodeau (conseillère #2) le .

Démission de Germaine Martin Dion (conseillère #1) le .

Christine Pinard siège au conseil municipal à titre de conseiller #2 à partir du .

Jean-Sébastien Bergeron siège au conseil municipal à titre de conseiller #1 à partir du .

Démission de Lynda Marceau (conseillère #5) le .

Démission de Christine Pinard (conseillère #2) le .

Beaumont

Berthier-sur-Mer

Cap-Saint-Ignace

Disraeli (paroisse) 

Démission de Roberto Anlito (conseiller #2) pour raisons de santé le .

Démission de Richard Lapalme (conseiller #4) pour raisons personnelles le .

Caroline Jacques entre au conseil municipal à titre de conseillère #2 le .

Gérard Fecteau entre au conseil municipal à titre de conseillère #4 le .

Disraeli (ville) 

Démission de Juliette Jalbert (conseillère #1) le .

Dosquet 

Démission de Christian L. Chagnon (conseillère #1) le .

Élection de Sylvain Dubé au poste de conseiller #1 le . Il siège au conseil municipal à partir du .

East Broughton 

Élection d'Alain Laflamme au poste de conseiller district #4 le .

Départ de Patrick Bergeron (conseiller district #4).

Démission du maire Kaven Mathieu le  afin de relevé un nouveau défi professionnel et incompatible avec la fonction de maire.

François Baril (conseiller #6 et maire par intérim) est élu maire par acclamation le .

Émilie Roberge entre au conseil municipal à titre de conseillère du district #6 en .

Frampton 

Démission de Simon Bédard (conseiller #4) en raison d'un contrat professionnel à lEscouade canine MRC 2017'' peu avant le .

Dan Corriveau siège au conseil municipal à titre de conseiller #4 à partir du .

 Honfleur 

 Irlande 

Démission de Maggie Lamothe-Boudreau (conseillère #6) peu avant le .

Élection par acclamation d'Aude Fournier, ancienne conseillère élue en 2013, au poste de conseillère #6 le . 

Démission de Caroline Nadeau (conseillère #5) peu avant le .

 Kinnear's Mills 

Démission de Michelle Pageau (conseillère #1) peu avant le .

Élection de Robert Sanfaçon au poste de conseiller #1 en .

 L'Islet 

Démission d'Alain Lord (conseiller #1) et de Denis Proulx (conseiller #3).

Élection par acclamation de Mathieu Fournier au poste de conseiller #3 le .

Élection de Jean-Edmond Caouette au poste de conseiller #1 . M. Caouette siège à nouveau au conseil après un passage comme conseiller de 2003 à 2005.

Démission de Mathieu Fournier (conseiller #3) le 

 La Durantaye 

Karl Bédard, Réjean Girard et Denis Morin siège au conseil municipal respectivement à titre de conseiller #2, #3 et #5 dès le .

 La Guadeloupe 

Démission de Frédéric Poulin (conseiller #1) peu avant le .

Élection de Réal Rodrigue au poste de conseiller #1 le .

 Lac-Etchemin 

 Lac-Frontière 

Démission de Réjean Tardif (conseiller #5) pour cause de maladie peu avant le .

Démission de Martin Fournier (conseiller #4) pour cause de déménagement le .

 Lac-Poulin 

 Laurier-Station 

Démission de Guy Paquet (conseiller #6) le .

Élection par acclamation de Michel Blais au poste de conseiller #6 le .

Démission de Michel Blais (conseiller #6) le .

Démission de Frédéric Dion (conseiller #1) le .

 Leclercville 

Élection partielle au poste de conseiller #3 le .
Organisée en raison de la démission de la conseillère Dominique Drolet le .
Élection de Sophie Bédard au poste de conseillère et assermentation le ..

Élection partielle au poste de maire
Organisée en raison de la démission du maire Marcel Richard pour raisons personnelles en .
Le conseiller #1 Benoit Lemay assure l'intérim à titre de maire-suppléant.
Élection par acclamation de Denis Richard le .

Élection partielle au poste de conseiller #1 le .
Élection de Charles-Étienne Beaudet au poste de conseiller #1.

 Lévis 

 Lotbinière 

Démission de Robert Lortie (conseiller #1) en .

Pierre Lemay siège au conseil municipal à titre de conseiller #1 à partir du .

 Montmagny 

Démission du maire Rémy Langevin pour raisons de santé en . M. Langevin décède des suites d'un cancer du poumon le .

Bernard Boulet (conseiller district #4) assure l'intérim à titre de maire suppléant.

 Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland 

Pierre P. Gill (conseiller #4) quitte son poste en fin 2020-début 2021.

 Notre-Dame-des-Pins 

 Notre-Dame-du-Rosaire 

Démission d'André Boulet (conseiller #2) le .

Gérald Tablot entre au conseil municipal à titre de conseiller #2 le .

 Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun 

 Sacré-Cœur-de-Jésus 

Élection par acclamation de François Paré au poste de conseiller #3, à la suite de la démission de Francine Lefebvre en .

 Saint-Adalbert 

Démission de Jonathan Gill (conseiller #2) peu avant le .

Vanessa Chouinard entre au conseil municipal à titre de conseillère #2 le .

 Saint-Adrien-d'Irlande Aucune candidature à la mairieUn avis juridique permet à la mairesse sortante, Jessika Lacombe, de se représenter malgré son déménagement dans la municipalité voisine d'Irlande.

Démission de Vanessa Daigle (conseillère #2) peu avant le .

Démission de Dannie Mercier (conseillère #4) peu avant le .

André Mercier et Patricia Dubois entrent au conseil municipal respectivement à titre de conseiller #2 et #4 le .

Démission de Solange Thibault (conseillère #3) peu avant le .

Mélissa Turgeon entre au conseil à titre de conseillère #3 le .

 Saint-Agapit 

 Saint-Alfred 

 Saint-Anselme 

 Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues 

 Saint-Antoine-de-Tilly 

Démission d'Émile Brassard (conseiller #5) peu avant le .

Louis-Gabriel Bélanger entre au conseil municipal à titre de conseiller #5 le .

 Saint-Apollinaire 

 Saint-Aubert 

 Saint-Benjamin 

Démission de Jean-Yves Mathieu (conseiller #1) le .

Nancy Mathieu entre au conseil municipal à titre de conseillère #1 le .

 Saint-Benoît-Labre 

 Saint-Bernard 

 Saint-Camille-de-Lellis 

Élection partielle au poste de maire en septembre 2021.
Organisée en raison de la démission du maire, Adélard Couture, en février 2020.
Intérim assuré par Rachel Goupil, conseillère #6, avant son élection par acclamation le .

 Saint-Charles-de-Bellechasse 

 Saint-Côme–Linière 

 Saint-Cyprien 

 Saint-Cyrille-de-Lessard 

 Saint-Damase-de-L'Islet Aucune candidature à la mairie'''

La mairesse sortante Paulette Lord assure l'intérim à la mairie jusqu'à la nomination d'un candidat intéressé par la fonction ou d'un commissaire par la Commission municipale.
Anne Caron, ancienne conseillère de 2011 à 2017, devient mairesse de la municipalité en .

Saint-Damien-de-Buckland

Saint-Édouard-de-Lotbinière 

Démission de Marco Leclerc (conseiller #6) pour raisons personnelles le .

Élection de Mylène Bernier au poste de conseillère #6 le .

Saint-Elzéar

Saint-Éphrem-de-Beauce

Saint-Évariste-de-Forsyth

Saint-Fabien-de-Panet 

Invalidation du mandat de Patrick Jeffrey (conseiller #2) par la Commission municipale du Québec en raison de son absence de plus de 90 jours lors de la séance du .

Dominic Gonthier entre au conseil municipal à titre de conseiller #2 le .

Saint-Flavien

Saint-Fortunat

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 

Huguette Blais devient conseillère #1 en cours de mandat.

Saint-Frédéric

Saint-Gédéon-de-Beauce

Saint-Georges

Saint-Gervais

Saint-Gilles

Saint-Henri

Saint-Hilaire-de-Dorset

Saint-Honoré-de-Shenley 

Démission de Charles Bolduc (conseiller #6) pour cause de déménagement le .

Cédric Quirion entre au conseil municipal à titre de conseiller #6 le .

Invalidation du mandat de Stéphane Quirion (conseiller #1) pour ne pas avoir assisté aux séances du conseil pendant 90 jours consécutifs le .

Saint-Isidore

Saint-Jacques-de-Leeds 

Andréa Gosselin remplace Jérôme Fillion à titre de conseillère #2 entre novembre 2017 et janvier 2019.

Décès de Richard Bédard (conseiller #4) le .

Cindy Grenier entre au conseil municipal à titre de conseillère #4 le .

Démission de Cindy Grenier (conseillère #4) peu avant le .

Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown

Saint-Janvier-de-Joly

Saint-Jean-de-Brébeuf

Saint-Jean-Port-Joli

Saint-Joseph-de-Beauce

Saint-Joseph-de-Coleraine

Saint-Joseph-des-Érables 

Décès de Mélanie Jacques (conseillère #5) et constatation de la vacances du poste le .

Joanie Roy siège au conseil à titre de conseillère #5 le .

Saint-Jules

Saint-Julien

Saint-Just-de-Bretenières

Saint-Lambert-de-Lauzon

Saint-Lazare-de-Bellechasse

Saint-Léon-de-Standon

Saint-Louis-de-Gonzague 

Démission de Bruno Roy (conseiller #3) pour cause de déménagement peu avant le .

Saint-Luc-de-Bellechasse 

Démission du maire Denis Laflamme en .

François Michon (conseiller #2) est élu maire par acclamation le . Jean-Pierre Boucher est également élu conseiller #2 par acclamation.

Saint-Magloire 

Démission de Roxanne Nolet (conseillère #6) en .

Régis Prévost est élu conseiller #6 le .

Saint-Malachie 

Démission de Richard Côté (conseiller #5) le .

Lyse Ferland (conseillère #4) démission en cours de mandat.

Mélanie Dumas est élue par acclamation conseillère #4 le .

Larry Quigley est élu conseiller #5 le .

Saint-Marcel 

Hélène Bélanger, Diane Turcotte, Jacques Morin et Réjean Couture siègent au conseil municipal à titre respectivement de conseillers #1, #2, #4 et #5 le .

Démission du maire Eddy Morin le .
 Hervé Dancause (conseiller #6) assure l'intérim à titre de maire suppléant.

Démission d'Hervé Dancause (conseillère #6) le .
Jocelyne Couillard (conseillère #3) assure l'intérim à titre de maire suppléante.

Hervé Dancause préside le conseil municipal à titre de maire dès le .

Démission d'Hélène Bélanger (conseillère #1) le .

Saint-Martin

Saint-Michel-de-Bellechasse 

Démission d'Isabelle Robin (conseillère #4) pour raisons personnelles et de Michèle Legendre (conseillère #5) pour cause de déménagement en .

Saint-Narcisse-de-Beaurivage

Saint-Nazaire-de-Dorchester

Saint-Nérée-de-Bellechasse

Saint-Odilon-de-Cranbourne 

Élection partielle au poste de conseiller #6 le 
Élection organisée en raison de la démission du conseiller Gilbert Vachon
Éric Morency est élu au poste de conseiller #6

Saint-Omer 

Démission du maire Clément Fortin pour cause de discordes avec le conseil municipal et démission de Martin Morin (conseiller #6) au début d'.

Élection par acclamation de Claudette Blanchet au poste de conseillère #6.

Lauréat Fortin est élu maire le .

 Démission du maire Lauréat Fortin en juin-juillet 2021.
 Nathalie Chouinard (conseillère #5) assure l'intérim à titre de mairesse jusqu'à l'élection municipale de novembre 2021.

Saint-Pamphile

Saint-Patrice-de-Beaurivage 

Démission du maire Claude Fortin pour raisons de santé le .
Intérim assurée par Nicole Viel Noonan (conseillère #5) à titre de pro-mairesse.

Nicole Viel Noonan (conseillère #5) est élue mairesse par acclamation le .

France Germain est élue par acclamation conseillère #5.

Démission de la mairesse Nicole Viel Noonan pour raisons personnelles le .

Élection de Samuel Boudreault (conseiller #3) par cooptation du conseil municipal.

Saint-Paul-de-Montminy

Saint-Philémon

Saint-Philibert 

Louise Gilbert et Dominique Goulet-Roy siègent au conseil respectivement à titre de conseillers #1 et #2 dès le .

Démission du maire Jean-Guy Plante le .

Démission de Catherine Rodrigue (conseillère #3) peu avant .

Élection par acclamation de France Loignon au poste de conseiller #3 le .

Démission de Dominique Goulet-Roy (conseillère #2) peu avant .

Élection sans opposition de François Morin (conseiller #6) au poste de maire le .

Élection de Marc Nadeau (maire de 2005 à 2013) et de René Drouin respectivement aux postes de conseiller #2 et #6 le .

Démission de Marc Nadeau (conseiller #2) peu avant le .

Saint-Pierre-de-Broughton 

 Démission de la mairesse France Laroche en  pour des raisons personnelles.
 Démission des conseillers des districts #4, #5 et #6. Ces démission entraînent une perte de quorum et nécessite l'intervention de la Commission municipale du Québec pour administrer la municipalité
 Élection partielle pour combler les postes vacants le 
 Dave Lachance, ancien conseiller du district #6, devient maire de la municipalité et Patricia René devient conseillère du district #4, tous deux par acclamation. Les districts #5 et #6 demeurent vacants

Michel Champagne et Louis Tapp deviennent respectivement conseiller #5 et #6 en cours de mandat.

Démission du maire Dave Lachance en raison d'un déménagement en .

Francine Drouin (conseillère #1) devient mairesse en .

Guillaume Giroux devient conseiller #1 en remplacement de Francine Drouin.

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

Saint-Prosper

Saint-Raphaël 

Décès du maire Gilles Breton dans la nuit du 9 au .

Louise Aubé (conseillère #5) est élue mairesse par le conseil municipal le .

Saint-René 

Démission de Gino Fortin (conseiller #2) et de Carl Audet (conseiller #4) en peu après les élections municipales.

Nathalie Leblanc et Raymond Roy entrent au conseil municipal à partir du .

Sébastien Doyon ne siège plus au conseil municipal à partir du .

Daniel Bégin entre au conseil municipal à titre de conseiller #5 partir du .

Démission de Nathalie Leblanc (conseillère #2) le .

Saint-Roch-des-Aulnaies 
 

Élection partielle au poste de conseiller #1 et #3 le .
Organisée en raison de la démission des conseillers Yves Plante et Guillaume Duval.
Élection de Mme Évelyne Castonguay au poste conseillère #1 et Diane Renaud au poste de conseillère #3.

Démission de Michel Poitras (conseiller #5) le .

Gervais Pelletier entre au conseil municipal à titre de conseiller #5 dès le .

Saint-Séverin

Saint-Simon-les-Mines

Saint-Sylvestre 

Décès du maire Mario Grenier le .
Étienne Parent (conseiller #5) assure l'intérim à titre de pro-maire.

Saint-Théophile 

Démission de Keven Poulin (conseiller #3) le .

Démission de Mathieu Poulin (conseiller #2) le .

Michael Drouin et Fabien Couture entrent au conseil municipal respectivement à titre de conseiller #2 et #3 le .

Démission de Michael Drouin (conseiller #2) le .

Mario Gilbert entre au conseil municipal à titre de conseiller #2 le .

Saint-Vallier 

Décès de François Cöté (conseiller #3) le .

Jocelyn Roy entre au conseil municipal à titre de conseiller #3 le .

Démission du maire Christian Lacasse le .

Saint-Victor

Saint-Zacharie 

Démission du maire Joey Cloutier en raison de contrainte d'horaire le .
Richard Lachance (conseiller #2) assure l'intérim à titre de maire suppléant jusqu'à l'élection municipale de novembre 2021.

Sainte-Agathe-de-Lotbinière

Sainte-Apolline-de-Patton 

Démission du maire Lucien Lavoie pour raisons personnelles le .
Mario Nadeau (conseiller #3) assure l'intérim à titre de maire suppléant.

Mario Gagné (conseiller #4) est élu maire par acclamation en .

Rémi Laprise entre au conseil municipal à titre de conseiller #4 le .

Démission de Sylvain Gagné-Bernier (conseiller #2) le .

Sainte-Aurélie 

Démission de Pascal Audet (conseiller #5) le .

Maurice Morin intègre le conseil municipal à titre de conseillère #5 le .

Démission de Claude Despars (conseiller #2) peu avant le .

Marlène Maranda intègre le conseil municipal à titre de conseillère #2 le .

Sainte-Claire 

La mairesse Denise Dulac démission pour cause de déménagement le .

Guylaine Aubin (conseillère #1) est élue par acclamation mairesse le .

Sainte-Clotilde-de-Beauce 

Démission de Michel Gagné (conseiller #1) le .

Sébastien Lamarre siège au conseil municipal à titre de conseiller #1 le .

Sainte-Croix

Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 

Décès du maire Denis Giroux le .

Gilles Giroux est élu maire le .

Sainte-Félicité 

Donat Morneau quitte le conseil en cours de mandat.

Yves Pelletier, Solange Pelletier et Christian Thériault entrent au conseil en cours de mandat.

Sainte-Hénédine

Sainte-Justine 

Démission d'Audrey Bédard (conseillère #3) le  après 10 ans à occuper ce poste.

Jean-Guy Labbé est élu conseiller #3 le .

Sainte-Louise 
 

Élection partielle au poste de maire le .
Organisée en raison de la démission du maire Denis Gagnon pour cause de grande fatigue.
Élection de M. Normand Dubé au poste de maire avec une majorité de 105 votes.

Sainte-Lucie-de-Beauregard

Sainte-Marguerite

Sainte-Marie

Sainte-Perpétue

Sainte-Praxède 

Décès de Gilles Deshaies (conseiller #5) en .

Marc Bouliane est élu par acclamation conseiller #5 le .

Sainte-Rose-de-Watford

Sainte-Sabine 

Décès du maire Denis Boutin le .
Intérim assuré par Simon Tanguay (conseiller #1) à titre de maire suppléant.

Élection par acclamation de Simon Carrier Tanguay au poste de maire le .

Claude Gagnon est élu par acclamation conseiller #1 le .

Démission de William Lamontagne (conseiller #2) le .

Saints-Anges

Scott

Thetford Mines

Tourville

Tring-Jonction 

Démission de Stéphanie Roy (conseillère #1) le .

Val-Alain 

Décès de Manon Olivier (conseillère #2) le .

Vallée-Jonction 

Élection partielle aux postes de conseillers #1, 2, 4 et 6 le 
Élections organisées en raison de la démission en bloc des quatre conseillers pour dénoncer le style de gestion du maire Réal Bisson

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Chaudière-Appalaches
Histoire de la Chaudière-Appalaches
 Résultat